Włosty (Mazovië) - dorp in Mazovië, Polen
 Włosty (district Gołdapski) - dorp in Ermland-Mazurië, Polen
 Włosty (district Pisz) - dorp in Ermland-Mazurië, Polen
 Włosty-Olszanka - dorp in Podlachië, Polen
 Wyszonki-Włosty - dorp in Podlachië, Polen
 Żebry-Włosty - dorp in Mazovië, Polen